Кентская крикетная лига () — соревнование высшего уровня по  Кента (Англия).

История 
Лига была основана в 1970 году, а первый игровой сезон состоялся в 1971 году. Двенадцатью клубами-основателями были: Эшфорд, Эйлсфорд Пэйпер Миллс, , , , Гор Корт, , Холмсдейл, , Сент-Лоуренс и Хайленд Корт,  и .

,  и  присоединились к лиге перед сезоном 1973 года. После сезона 1976 года «Эйлсфорд Пейпер Миллз» покинул лигу, но его заменил «Форест Хилл», а в сезоне 1978 года к ним присоединился «Бексли». «Форест Хилл» закрылся в 1980 году, но Хейс (Кент) и Мидленд Банк (сейчас HSBC) присоединились к лиге в 1982 году, доведя количество клубов в лиге до семнадцати.

Серьёзные изменения произошли перед сезоном 1996 года, когда лига поглотила Крикетную лигу восточного Кента и Крикетную лигу южной Темзы. Была введена новая структура с тремя дивизионами, и впервые появились повышение и понижение в классе.

С 1999 года Кентская лига стала  . С 1999 по 2002 годы лига экспериментировала с проведением матчей в течение двух дней подряд по выходным, и была единственной Премьер-лигой ECB, которая делала это, но к сезону 2003 года она вернулась к однодневным соревнованиям. Впоследствии она была известна как Кентская крикетная лига Шепарда Нима.

До сезона 2019 года в Кентской лиге было шесть дивизионов по десять клубов в каждом, а ниже этих шести дивизионов располагалась Кентская региональная крикетная лига.

В 2020 году в Высшем дивизионе должны были участвовать такие команды, как , Бексли, Бикли Парк, , Бромли, Холмсдейл, , Сэндвич Таун,  и . Соревнования 2020 года были отменены из-за пандемии COVID-19, и Кентская крикетная лига была единственной Высшей лигой ECB в Англии, которая решила не организовывать никаких соревнований на замену в более поздней части сезона, когда крикет снова стал возможен.

Нормальное функционирование было возобновлено, когда в 2021 году был проведен полный сезон соревновательных матчей.

Чемпионы

Премьер 1 XI, выступления по сезонам с 1999 года

Примечания

Литература

Ссылки 
  Сайт лиги

Крикет в Великобритании
Соревнования по крикету